Ке́мна ( и ) — немецкая фамилия, а также производные от неё объекты. Может означать:

Персоналии 
 Кемна, Леннард (род. 1996) — немецкий велогонщик.
  (род. 1935) — немецко-чилийский предприниматель.
 Кемна, Юлиус (1810—1898) — немецкий сельскохозйственный инженер и предприниматель.
  (1902—1968) — немецкий инженер-машиностроитель.

Прочее 
  — нацистский концентрационный лагерь, действовавший в 1933—1934 годах вблизи Вупперталя.
  — немецкая машиностроительная компания.